Districtsraad (België), het volksvertegenwoordigend orgaan in België van een district (deelgemeente)
 Districtsraad (Suriname), het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van een Surinaams district